Úrsula es un nombre femenino de origen latino. Es el diminutivo de ursa (osa). Puede referirse a:

Santoral 
 Santa Úrsula de Colonia, 21 de octubre.

Personajes de ficción 
 Úrsula (Disney): personaje de la película de Disney La sirenita.

Otros 
 Úrsula (cráter de Titania): un gran cráter de impacto de Titania, satélite del planeta Urano.
 

Nombres femeninos